Balkhausen ist der Name folgender Orte:

 Balkhausen, Hofschaft im Stadtbezirk Burg/Höhscheid, Solingen, Nordrhein-Westfalen, bestehend aus den drei Wohnplätzen
 I. Balkhausen
 II. Balkhausen
 III. Balkhausen
 Balkhausen (Hattingen), Ortsteil der Stadt Hattingen
 Balkhausen (Kerpen), Stadtteil der Stadt Kerpen im Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Balkhausen (Meuspath), Ortsteil der Gemeinde Meuspath im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Balkhausen (Nürburg), Ortsteil der Gemeinde Nürburg im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Balkhausen (Seeheim-Jugenheim), Ortsteil der Gemeinde Seeheim-Jugenheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Balkhausen ist der Name folgender Personen:

 Dieter Balkhausen (1937–2018), deutscher Journalist